Messer Papero è un arco narrativo a fumetti scritto da Guido Martina e disegnato da Giovan Battista Carpi.

Storia editoriale 
La storia è divisa in sette puntate che vennero pubblicate nel 1983 sulla rivista di fumetti Topolino, edita in Italia dalla Arnoldo Mondadori Editore e negli anni venne raccolta in unico volume in diverse edizioni da diversi editori.

Trama 
La storia, ambientata nel medioevo e nel rinascimento toscano, racconta di due antenati fiorentini di Paperino e Paperone, che vengono esiliati da Firenze per motivi politici; saranno costretti a vagare insieme a un asino per le città toscane fino a che i loro discendenti non vi rientreranno grazie all'aiuto di Lorenzo il Magnifico. Partiranno successivamente insieme all'esploratore fiorentino Amerigo Vespucci per l'America. La vicenda viene rievocata da Paperone, che è in vacanza col nipote a Firenze per trarne un best seller anche se tutto andrà a monte per la sbadataggine di Paperino che dopo ore e ore di racconto dello Zio Paperone si accorge di aver dimenticato la cassetta del registratore.

Note

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Zio Paperone
Guido Martina
Giovan Battista Carpi
Archi narrativi a fumetti Disney